E. C. Segar propr. Elzie Crisler Segar (1894-1938) – fumettista statunitense
 Hugh Segar (1868-1954) – matematico e docente universitario neozelandese
 Marc Alexander Segar (1974-1997) – scrittore britannico
 Raja Segar (1951) – scultore e artista dello Sri Lanka